Le terme Eudiste peut se référer à:

Congrégation 
Eudistes ou Congrégation de Jésus et Marie (en latin Congregatio Jesu et Mariae ou Congregatio Eudistarum) est une société de vie apostolique de droit pontifical.

Personnalités 
Jean Eudes (1601-1680), un prêtre français oratorien français, fondateur d'un institut religieux consacré à la formation des prêtres, et d'un ordre religieux voué à la réhabilitation des "filles repenties".

Toponymes 
Avenue des Eudistes, avenue à Versailles, France.
Berge des Eudistes, parc à Laval, au Québec, au Canada.
Lac des Eudistes, un plan d'eau de Lac-Jérôme, dans la MRC de Minganie, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Autres 
Chapelle du séminaire des Eudistes d'Évreux, une chapelle à Évreux, France.
Séminaire des Eudistes de Caen, l'un des premiers séminaires fondés à Caen par Jean Eudes, situé dans le Calvados (département), en France.